Who's Your Father? – cortometraggio del 1918 diretto da Tom Mix
Who Is Your Father? o Who's Your Father? – documentario tv del 2000 diretto da Ian Taylor
Who's Your Father? – cortometraggio del 2010 diretto da Jack Gattanella